Die San Luis Open Challenger Tour 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. April 2017 in San Luis Potosí stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 126 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in San Luis Potosí